Osmo est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1939-2020), tireur sportif finlandais
 (1928-2013), journaliste et auteur finlandais
Osmo Buller (né en 1950), espérantiste finlandais
 (né en 1939), scientifique et physiologiste finlandais
 (1923-2007), cinématographe finlandais
 (1938-2019), historien finlandais
 (1933-1985), homme politique finlandais
 (1940-2013), skieur cross-country finlandais
 (1929-1994), homme politique finlandais
 (né en 1951), sociologue et sexologue finlandais
 (né en 1926), diplomate finlandais
 (1929-1987), compositeur finlandais
 (1912-1996), diplomate et avocat finlandais
Osmo Pekonen (né en 1960), mathématicien et historien finlandais
 (né en 1948), ecclésiastique et homme politique finlandais
Osmo Tapio Räihälä (né en 1964), compositeur finlandais en musique contemporaine
 (1912-1949), joueur américain de football américain
Osmo Soininvaara (né en 1951), homme politique et écrivain finlandais
 (né en 1928), diplomate et ambassadeur finlandais
 (1929-2002), artiste finlandais
Osmo Vänskä (né en 1953), chef d'orchestre et compositeur finlandais
 (1931-2017), homme politique finlandais

Toponyme

Ösmo, ville du comté de Stockholm

Homonymie de prénom
Prénom masculin